Zaimis ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandros Zaimis (1855–1936), griechischer Premierminister
 Eleanor Zaimis (1915–1982), griechisch-britische Pharmakologin
 Georgios Zaimis (1937–2020), griechischer Segler
 Thrasivoulos Zaimis (1822–1880), griechischer Politiker und Ministerpräsident